Чемпионат Испании по футболу 2008—2009 является 78-м розыгрышем в истории. Матчи чемпионата проходили в период с 30 августа 2008 года по 31 мая 2009 года. По итогам сезона чемпионом Испании в 19-й раз стала каталонская «Барселона».

«Барселона», «Реал», «Севилья» и «Атлетико Мадрид» получили путевки в Лигу Чемпионов. «Вильярреал» и «Валенсия» будут играть в Лиге Европы. Также это право получил и клуб «Атлетик», так как он являлся финалистом Кубка Испании.

Официальный мяч турнира — Nike T90 Omni.

Участники 
По итогам сезона 2007/2008 Чемпионат покинули футбольные клубы:
 «Сарагоса» (Сарагоса) — 18-е место в турнирной таблице (42 очка)
 «Реал Мурсия» (Мурсия) — 19-е место в турнирной таблице (30 очков)
 «Леванте» (Валенсия) — 20-е место в турнирной таблице (26 очков)

Из Сегунды 2007/2008 квалифицировались футбольные клубы:
 «Нумансия» (Сория) — 1-е место в турнирное таблице (77 очков)
 «Малага» (Малага) — 2-е место в турнирной таблице (72 очка)
 «Спортинг» (Хихон) — 3-е место в турнирной таблице (72 очка)

Техническое оснащение команд

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Лучшие бомбардиры 

 (с пенальти)

Интересные факты 
 В 380 матчах чемпионата был забит 1101 мяч (в среднем 2.90 мяча за игру). 9,54 % всех мячей забил чемпион «Барселона».

 Самой крупной победой хозяев над гостями стала победа мадридского «Реала» над хихонским «Спортингом» — 7:1.

 Самой крупной победой гостей над хозяевами стала победа «Барселоны» над «Спортингом» со счетом 1:6.

Ссылки 
 Официальный сайт LFP (исп.)

2008/2009
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2008 году
Спорт в Испании в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009